Il risveglio del male (Death Bed) – film del 2002 diretto da Danny Draven
 Death Bed – singolo del 2020 di Powfu con la partecipazione di Beabadoobee